rogatkowate (Ceratophyllaceae) – rodzina roślin
 rogatkowate (Heterodontidae) – rodzina ryb